Лув (Luv') — голландская музыкальная женская группа, исполнявшая песни в стиле поп, диско. Годы активности — 1977—1981, 1989—1996, 2005—2012 и 2016—2020 года. Первыми участницами были ,  и .

Группа была популярна в западной Европе, Южной Африке, в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Мексике. В Советском Союзе группа была практически неизвестна. Группой продано более семи миллионов записей (синглов и дисков) по всему миру.

Среди самых ярких хитов , , , } и .

В 1979 году признана лучшим экспортным вариантом Голандии и получила «Conamus Export Prize».

Примечания 

Музыкальные коллективы Нидерландов